Die Wendung Ex Machina (von lat. Deus ex machina) steht für:
 Ex Machina (Comic), Superhelden-Comic von Brian K. Vaughan
 Ex Machina (Film), britischer Spielfilm von Alex Garland aus dem Jahr 2015
 Ex Machina (Rollenspiel), Cyberpunk-Rollenspiel
 Ex Machina (Roman), Star-Trek-Roman von Christopher L. Bennett
 Ex machina, deutsches Musik-Duo

Siehe auch:
 Tatort: Mord ex Machina
 Deus ex machina